Botsack ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Botsack (auch: Barthold Botsack; 1649–1709), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Botsack (1600–1674), deutscher evangelischer Theologe